Pöllänen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1994), joueur finlandais de tennis
 (né en 1978), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois